Garfias ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Garfias Merlos (* 1951), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Morelia
 Herculano Medina Garfias (* 1967), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Morelia
 Pedro Garfias (1901–1967), spanischer Dichter